Leresche ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Alexandre-Guillaume Leresche (1763–1853), Schweizer evangelischer Geistlicher, Hochschullehrer und Politiker
 Louis Leresche (1796–1865), Schweizer evangelischer Geistlicher.